Kod kan syfta på:

 Kod - teckensystem
 Kodning – översättning av data från en form till en annan
 Krypto – en algoritm som används inom olika kommunikationssystem, dölja informationen för obehöriga eller säkerställa att informationen är korrekt överförd
 Kryptografi – kommunikation som utformats med avsikt att undanhålla hemlig information från obehöriga
 Kodspråk – en regelmässig förvrängning av folkspråket för att göra det svårare att förstå för utomstående
 Källkod – instruktioner, data och kommentarer i ett givet programspråk
 Felrättande kod – för att identifiera bitfel och med stor sannolikhet rätta vid lagring eller överföring av digitala data
 Grödkod – nummer för en viss gröda i registret hos jordbruksverket
 Klädkod – regler för hur människor bör vara klädda
 Pinkod – en personlig säkerhetskod som utgörs av numeriskt lösenord
 Streckkod – ett sätt att skriva information så att den enkelt ska kunna avläsas automatiskt med automatiska bildanalysmetoder
 Uppförandekod – riktlinjer för hur ett företag eller en organisation ska bedriva sin verksamhet

Se även
 Codex – en inbunden handskriven text, bok eller lagsamling från antiken eller medeltiden
 Steganografi – konsten och vetenskapen att skriva hemliga meddelanden så att bara den avsedda mottagaren känner till att meddelandet alls finns